Resistance kan syfta på:

 Resistance – en låt av det brittiska rockbandet Muse
 Resistance (film) – en amerikansk biografisk dramafilm från 2020, baserad på Marcel Marceaus liv
 Resistance: Fall of Man – ett science fantasy-datorspel i förstapersonsskjutarformat från 2006
 Resistance 2 – ett science fiction first person shooter tv-spel från 2008
 Resistance 3 – ett science fiction-TV-spel ur förstapersonsskjutargenren från 2011
 Resistance: Retribution – ett third-person shooter-spel från 2009